Михась:
 Михась Зарецкий — белорусский советский писатель. Член Союза писателей СССР
 Михась Чарот — белорусский поэт и писатель.
 Михайлов, Сергей  Анатольевич (криминальный авторитет) («Михась»; род. 1958) — российский криминальный авторитет, один из лидеров Солнцевской организованной преступной группировки.